Касах:
 Касах — река в Армении.
 Касах — деревня в Армении, в Котайкской области.
 «Касах» — название армянского футбольного клуба «Мика» из Еревана в 1990—1996, 1998 годах (в 1999 — «Мика-Касах»), представлявшего город Аштарак.
 «Касах» — название армянского футбольного клуба «Мика-2» из Еревана в 2001 году, представлявшего город Аштарак.